Miejscowości w USA:
 Pittsford – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Monroe
 Pittsford – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Monroe
 Pittsford – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland
 Pittsford – jednostka osadnicza w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland

Gminy w USA:
 Pittsford (ang. Pittsford Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Butler
 Pittsford (ang. Pittsford Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Hillsdale
 Pittsford (ang. Pittsford Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Monroe
 Pittsford (ang. Pittsford Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland